Voir aussi

Prénom 
Issu de l'arabe أسد, il signifie « lion ».

Assad 
 Assad ibn al-Furat (759-828), juriste et théologien ifriqiyen ;
 Assad Kotaite (1924-2014), homme politique libanais, président du conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI) de 1976 à 2006 ;
 DJ Assad (né en 1982), DJ, compositeur et producteur français ;
 Khaled Assad (1932-2015), archéologue syrien assassiné par l'EI ;
 Mark Assad (né en 1940), homme politique québécois ;
 Salah Assad (né en 1958), footballeur algérien ; 
 Sérgio Assad (né en 1952), guitariste et compositeur brésilien.

Abu-Assad 
 Hany Abu-Assad (né en 1961) est un réalisateur néerlando-palestinien.

Al-Assad 
 Bassel al-Assad (1961-1994), fils de Hafez el-Assad ;
 Bouchra al-Assad, (née en 1960), fille de Hafez el-Assad ;
 Fawaz al-Assad, cousin germain de Bachar el-Assad ;
 Maher al-Assad (né en 1967), militaire syrien, fils de Hafez el-Assad ;
 Munzer al-Assad, cousin germain de Bachar el-Assad ;
 Rifaat al-Assad (né en 1937), homme politique syrien, frère de Hafez el-Assad.

El-Assad 

 Asma el-Assad (née en 1975), première dame de Syrie depuis 2000 ; 
 Bachar el-Assad (né en 1965), résident de la République arabe syrienne depuis 2000 et fils d'Hafez el-Assad (1930-2000) ;
 Hafez el-Assad (1930-2000), militaire et homme d'État syrien, président de la République arabe syrienne de 1971 à 2000 ;
 Lac el-Assad, lac artificiel créé sur l'Euphrate, en Syrie, par la construction du barrage de Tabqa.

Asad 
 Asad Hamza (1918-2005), érudit musulman, juge et homme politique yéménite d'origine éthiopienne ; 
 Asad ibn Saman, ancêtre de la dynastie samanide ;
 Nouh ben Assad, dirigeant samanide de Samarcande de 819 à 841/842 ;
 Elyas ibn Asad, dirigeant samanide de Hérat de 819 à 856 ;
 Muhammad Asad (1900-1992), écrivain, journaliste, penseur politique, linguiste, critique social, réformateur, traducteur, diplomate et voyageur pakistanais ; 
 Asad Ghanma (1930-2006), militaire jordanien ;
 Ahmad ben Asad, dirigeant samanide de Ferghana de 819 à 864/865 et de Samarcande de 851/852 à 864/865 ;
 Talal Asad (né en 1932), anthropologue américain, fils de Muhammad Asad ;
 Yahya ibn Asad, dirigeant samanide de Chach de 819 à 856 ;
 Sifiane El Asad (né en 1970), comédien et metteur en scène belge.